Slovenija:
 Kovačevci (Grad, Slovenija), naselje u općini Grad

BiH:
 Kovačevci (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Kovačevci (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč